HMS Collingwood peut faire référence à :

Navire 
Trois navires et un établissement côtier de la Royal Navy ont été nommés HMS Collingwood, en l'honneur de l'amiral Cuthbert Collingwood,  baron Collingwood :
 , un cuirassé de  rang de 80 canons, vendu en 1867 ;
 , un cuirassé en service entre 1882 et 1909 ;
 , un des premiers cuirassés dreadnought, il prend part à la bataille du Jutland, et vendu pour être démantelé en 1922 ;
 , un établissement côtier créé en 1940, il sert à accueillir les nouvelles recrues. Depuis la Seconde Guerre mondiale il a hébergé plusieurs unités de la Royal Navy.

Établissement terrestre 
 HMS Collingwood, établissement terrestre de formation de la Royal Navy situé en Angleterre.

Nom de bateau de la Royal Navy